{{DISPLAYTITLE:(5964) 1990 QN4}}

Az (5964) 1990 QN4 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henry Holt fedezte fel 1990. augusztus 23-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5501–6000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói